Velflík může být:

 Velflík – zaniklá osada poblíže vrchu Vlčinec (973 m) na Karlovarsku cca 4 km severozápadně od Hroznětína

 příjmení
 Albert Vojtěch Velflík (1856–1920) – český inženýr, konstruktér mostů a vysokoškolský profesor inženýrského stavitelství
 Jan Velflík (1835–1871) – rakouský právník a politik české národnosti